Kopřivka může být:

latinsky : podrod kachen z rodu Anas (druh kopřivka obecná Anas strepera)
, urtikárie: kožní onemocnění

Externí odkazy